Лив Улман () је норвешка глумица, рођена 16. децембра 1938. године у Токију (Јапанско царство).

Филмографија 

|-
| 1966. || Персона || -{Persona}- || Elisabeth Vogler  || 
|-
| 1968. || || -{Shame}- || Eva Rosenberg  || 
|-
| 1969. || || -{The Passion of Anna}- || Anna Fromm  || 
|-
| 1971. || || -{The Emigrants}- || Kristina  || 
|-
|rowspan="2" | 1972. || Крици и шапутања || -{Cries and Whispers}- || Maria (and her mother) || 
|-
| || -{Pope Joan}- || Pope Joan  || 
|-
|rowspan="2" | 1973. || || -{Scenes from a Marriage}- || Marianne  || 
|-
| || -{40 Carats}- || Ann Stanley  || 
|-
| 1974. || || The Abdication || Queen Kristina  || 
|-
| 1976. || || -{Face to Face}- || Dr. Jenny Isaksson  || 
|-
| 1977. || || -{The Serpent's Egg}- || Manuela Rosenberg  || 
|-
| 1977. || Недостижни мост || -{A Bridge Too Far}- || Kate Ter Horst  || 
|-
| 1978. || Јесења соната || -{Autumn Sonata}- || Eva  || 
|-
| 1984. || || The Bay Boy || Mrs. Campbell  || 
|-
| 1987. || || Gaby: A True Story || Sari  || 
|-
| 1988. || || La amiga || María  || 
|-
| 1989. || || The Rose Garden || Gabriele  || 
|-
|rowspan="2" | 1991. || || -{Mindwalk}- || Sonia Hoffman  || 
|-
| || Sadako and the Thousand Paper Cranes || Narrator  || 
|-
| 1992 || || The Long Shadow || Katherine  || 
|-
|rowspan="2" | 1994. || || Drømspel || Ticket Seller  || 
|-
| || Zorn || Emma Zorn  || 
|-
| 2003. || || -{Saraband}- || Marianne  || 
|-
| 2006. || || -{The Danish Poet}- || Narrator  || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1938.
Норвешки глумци
Добитници награде Златни глобус